Koccağız oder Koçcağız ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Koccağız (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Koccağız (Sarıkaya), Ortschaft im Landkreis Sarıkaya der türkischen Provinz Yozgat
 Koccağız (Musabeyli), Ortschaft im Landkreis Musabeyli der türkischen Provinz Kilis
 Koçcağız (Talas), Ortschaft im Landkreis Talas der türkischen Provinz Kayseri